Micheline Bernard (1905-1992), une actrice française ;
 Micheline Bernard (née en 1955), une actrice canadienne.